Cambes (Gironde)
 Cambes (Lot)
 Cambes (Lot-et-Garonne)
ook:
Cambes-en-Plaine, Calvados